Davisov pokal 1948 je bil sedemintrideseti teniški turnir Davisov pokal.

Izidi

Ameriški del

Finale

Evropski del

Finale

Mednarodni del

Challenge

1948 v športu
1948